Избори за народне посланике Републике Српске 2014. одржани су 12. октобра као дио општих избора у БиХ. На овим изборима по први пут се гласало у 9 изборних јединица умјесто дотадашњих 6. Укупан број директних мандата, који се додјељују по изборним јединицама повећан је за 1 и износи 63, док је број компензационих смањен за 1 у односу на претходне изборе и износи 20.

Број важећих гласова био је 661.910 (93,66%), а неважећих 44.801 (6,34%). Од укупног броја важећих гласова, на редовним бирачким мјестима било их је 638.772 (96,5%), поштом 17.381 (2,63%), у одсуству, путем мобилног тима и у ДКП 4.933 (0,75%), те на потврђеним гласачким листићима 824 (0,12%).

Резултати

Директни мандати по изборним јединицама

Расподјела мандата

Поређење са претходним изборима 2010.

Види још 
 Општи избори у Републици Српској 2014.
 Девети сазив Народне скупштине Републике Српске

Референце 

Избори за Народну скупштину Републике Српске
Општи избори у Републици Српској 2014.